ist der Name der geographischen Objekte:

in Antigua und Barbuda
 Mosquito Hill (Antigua)

in Australien
 Mosquito Hill (South Australia), Alexandrina 
 Mosquito Hill (Victoria), South Gippsland, 
 Mosquito Hill (Queensland), Isaac, 

in Bermuda
 Mosquito Hill (Bermuda), Smith’s Parish, 

in Kanada
 Mosquito Hill (Manitoba), 
 Mosquito Hill (Alberta), 
 Mosquito Hill (Yukon), 

in Neuseeland
 Mosquito Bluff (Westland District), 

in Südafrika
 Ntabandlovu (KwaZulu-Natal), UMkhanyakude District Municipality, 

in den Vereinigten Staaten
 Mosquito Hill (New York), Hamilton County, 
 Mosquito Hill (Wisconsin), Outagamie County,